Muziek
 The Lords (Nederlandse band), begeleidingsband van Rob de Nijs
 The Lords (Duitse band), beat- en rockband uit Berlijn sinds 1959
 The Lords (Amerikaanse band), band uit Las Vegas
Overig
 Hogerhuis (Verenigd Koninkrijk), Britse senaat
 The Lords (demogroep), een Nederlandse demogroep voor demo's (software) van de homecomputre ZX Spectrum
 The Lords of Flatbush (1974), film met een hoofdrol voor Sylvester Stalone